Діл — те саме, що й долина.
 Діл — те саме, що й долівка, земляна підлога.
 Діл — низ.
 Діл — застаріла назва могили.
 Діл (дол) — поздовжній жолоб на клинку холодної зброї.

Топоніми 
 Діл — село в Україні, в Закарпатській області, Міжгірському районі
 Діл — ботанічний заказник місцевого значення на території Надвірнянського району Івано-Франківської області

Прізвище 

 Джон Діл ( 1950) — американський характерний актор
 Кім Діл ( 1961) — американська співачка і музикант
 Натан Діл ( 1942) — американський політик
 Сандра Діл ( 1942 —  2022) — американська правозахисниця освіти та викладач мовних мистецтв

Див. також 
 Дол